FC Balkan é um clube de futebol do Turcomenistão. Disputa o Campeonato nacional do país. Foi campeão da edição de 2011, o que garantiu ao clube a participação no Copa dos Presidentes da AFC, competição que reúne clubes de vários países da Ásia.

Títulos 
Campeonato Turcomeno de Futebol (4) 2004, 2010, 2011, 2012

Copa do Turquemenistão de Futebol (4) 2003, 2004, 2010, 2012

Super Copa do Turcomenistão (3) 2006, 2011, 2012 

Copa dos Presidentes da AFC (1) 2013

Ligações externas 
 

Futebol do Turcomenistão
Clubes de Futebol do Turcomenistão